Aranka (nach dem ungarischen Wort für Gold arany; in der Verkleinerungsform aranyka, kleines Gold) steht für:
 Aranka (Fluss), ein Fluss in Rumänien
 Aranka (Film), ein Fernsehfilm aus dem Jahr 1986
 Aranka, ein 1917 gebauter und einst zum Aalfang genutzter Schokker im Altwasser des Rheins vor Grafenwerth 

Aranka ist der Name folgender Personen: 
 Aranka Jaenke-Mamero (* 1924; auch: Aranka Jaenke oder Angelika Jaenke-Mamero), deutsche Schauspielerin 
 Georg von Aranka (auch: György Aranka; 1737–1817), ungarischer Schriftsteller und Jurist

Siehe auch:
 Aranga
 Aranca